Население Ирландской Республики — в основном кельтского происхождения. По данным всеобщей переписи населения Ирландии 2022 года оно составляет 5 123 536 человек. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Ирландии проживало 833 564 иммигранта, или 17,1% населения страны.

С 1840-х годов, когда население регионов, входящих сейчас в Ирландскую Республику, составляло около 6,6 млн, и до 1970-х происходило постоянное сокращение численности населения — в основном из-за крайне низкого уровня жизни и колоссальных масштабов эмиграции в США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию; население сократилось с 6,6 млн в 1841 году до 2,8 млн человек к 1961 году. Ежегодный естественный прирост населения в 2008-2011 годах превышал 1%, но к 2017 году замедлился до 0,65%. Хотя для Европы это по-прежнему высокий показатель.

На 2022 год приблизительно 64,2% населения проживает в городах.

Демографическая статистика с 1900 года 
Приведенная ниже демографическая статистика относится к населению Ирландской Республики.

Население Ирландии 

Население по данным Евростат

Естественное движение

Половозрастная структура 

Пик числа рождений приходится на 1980 год, новый пик достигнут в 2009 году. Снижение рождаемости в конце восьмидесятых и в начале девяностых также хорошо виден, как и падение рождаемости с 2009 года.

Средний возраст населения продолжал увеличился и составил 37,4 в апреле 2016 года по сравнению с 2011 годом, когда средний возраст был 36,1 лет, прирост составил 1,3 года. Средний возраст увеличился на 3,3 года по сравнению с 1996 годом, когда было всего 34,1 года. Графство Фингал продолжает иметь самое молодое население - 34,3 года, а затем графство Килдэре с 34,9 лет. В Керри и Майо самое старое население, со средним возрастом в 40,2 года.

Национальность 
Вопрос об этническом или культурном происхождении впервые был задан в переписи 2006 года. В период с 2011 по 2016 год число белых ирландцев увеличилось на 0,84%, а численность черных ирландцев и лиц  черных африканцев снизилась на 847 человек, или 1,44%. Это контрастирует с увеличение на 45% населения черных ирландцев и африканцев между 2006 и 2011 годами. Те, которые классифицируются как «Другие азиаты», увеличились на 12 145 человек, или 18,57%. Около 124 019 человек не смогли ответить на вопрос о своей национальности.

10 крупнейших городов (2016) 
 Дублин — 1 173 179
 Корк — 192 706
Лимерик — 94 192
Голуэй —  79 934
Уотерфорд — 53 504
Дроэда — 40 956
Сордс — 39 248
Дандолк — 39 004
Брей — 32 600
Наван — 30 173

См. также 
 Центральное статистическое управление Ирландии

Примечания 

Общество Ирландии

Ссылки